Николай Серёгин: Серёгин, Николай Александрович (1927—2014) — председатель Тульского горисполкома.
 Серёгин, Николай Иванович (род. 1921) — советский дипломат.